Georges Python (1856-1927), Zwitsers advocaat, rechter, bestuurder, docent en politicus
 Pythons, een familie (Pythonidae) van slangen
 Python (geslacht), een geslacht van slangen
 Python (mythologie), draak in de Griekse mythologie
 Python (automerk), Australisch automerk
 Python-inbouwmotoren van het motorfietsmerk Rudge
 Python (programmeertaal), geïnterpreteerde programmeertaal
 een achtbaan:
 Python (Efteling), in de Efteling
 Python (Busch Gardens), in Busch Gardens, Tampa, Florida
 Python (Six Flags America)
 Python (leiding), dik, geïsoleerd pakket met leidingen voor tap installaties
 Python (raket), lucht-luchtraket
 Python (film), Amerikaanse film uit 2000
 Python (schip), Duits koelschip, omgebouwd tot verzorgingsschip voor U-boten
 Python (fietsmerk), een fietsmerk

Zie ook 
 Monty Python's Flying Circus